

Anno 
 117 o 117 a.C.

Codici 
 117  – codice che designa l'osservatorio astronomico di Sendling, presso Monaco di Baviera

Matematica 
 117 – numero

Telefonia 
 117 – numero telefonico di emergenza in Svizzera
 117 – numero telefonico per il pronto intervento della Guardia di Finanza